robaczyca – helmintoza, choroba robacza, czerwiwość (łac. helminthiasis)
 robaczyca – ślepica, larwa minogów